Сокращение PGA может означать:

 Pin grid array («матрица штырьковых выводов») — тип корпуса интегральных схем.
 Гильдия продюсеров Америки () — ассоциация, представляющая телевизионных продюсеров, кинопродюсеров и продюсеров новых медиа в Соединённых Штатах Америки.
 Профессиональная ассоциация гольфистов () — распространённое название для профессиональной ассоциации гольфа.
 Чемпионат PGA, один из четырёх основных чемпионатов в мужском гольфе.
 PGA Tour — организатор основных мужских профессиональных гольф-туров в Северной Америке.
 Усилитель с программируемым коэффициентом усиления () — разновидность электронного усилителя (обычно — на основе операционного усилителя), усилением которого можно управлять с помощью цифрового или аналогового сигнала.
 PGA, код ICAO для португальской региональной авиакомпании Portugália.
 PGA, тикер NYSE для фирмы Personnel Group of America.
 PGA Express — португальская авиакомпания со штаб-квартирой в городе Кашкайш.

См. также 
 Professional Graphics Controller (иногда называемый также Professional Graphics Adapter — ср. CGA, EGA) — графическая карта для приложений САПР, производившаяся IBM для компьютеров IBM PC/XT; «предок» современных видеоакселераторов.